Üstmamò – gruppo musicale italiano 
Üstmamò – album del 1991
Üstmamò – album del 1993